Roscoff (Frankrijk) - plaats in Frankrijk
 Roscoff Restaurant - restaurant in Noord-Ierland met Michelinster